Andrzej Kasprzak (ur. 1946) – polski koszykarz, olimpijczyk
 Andrzej Kasprzak (ur. 1953) – polski informatyk, profesor
 Andrzej Kasprzak (ur. 1963) – polski artysta